Legio XVI Flavia Firma
 Legio XVI Gallica